Реч рибарци је изведеница од речи рибар, може значити:

Србија:
 Рибарци (Босилеград), село у општини Босилеград

Северна Македонија:
 Рибарци (Новаци), село у општини Новаци
 Рибарци (Росоман), село у општини Росоман

Бугарска:
 , село у општини Ардино